ćwierć – miara długości,
 ćwierć – naczynie do pomiaru objętości.

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Według TERYT w Polsce jest 5 części o tej samej nazwie
 Ćwierć – część miasta Brzostek
 Ćwierć – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Ćwierć – część wsi Falkowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Ćwierć – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Ćwierć – część wsi Tryńcza w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza

Zobacz też 
 ćwiartka